Gers puede referirse a:

 Gers, departamento de Gascuña, Francia.
 Gers, río del departamento anterior.
 Gers, apodo o abreviatura del equipo escocés de fútbol Rangers F.C.